
 Список составлен на основе данных сайта EOL.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Примечания 

Негниючник